Bokenäs kan syfta på:

 Bokenäs socken – en socken i Bohuslän
 Bokenäs landskommun – en tidigare kommun i dåvarande Göteborgs och Bohus län 1863–1951
 Bokenäs församling – en tidigare församling i Göteborgs stift  –2010
 Bokenäs distrikt – ett distrikt i Uddevalla kommun och Västra Götalands län 2016–
 Bokenäs naturreservat – ett naturreservat i Halltorps socken i Kalmar kommun i Småland

Se även
 Bokenäs kyrka – flera